Spitzau heißen folgende geographische Objekte:

 Spitzau (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Spitzau (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

 Spitzau (Wien), rekultivierte Mülldeponie in Wien